Ле́йферт — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

 Лейферт, Абрам Петрович (1849—1912) — российский антрепренёр. Содержатель балаганного театра «Развлечение и польза» (1880—1897) в Петербурге на Царицыном лугу (Марсово поле).
 Лейферт, Андрей Алексеевич (1898—1937) — советский японовед, художник-иллюстратор.
 Лейферт, Леонид Абрамович (1892—1938) — советский математик, педагог. Профессор Воронежского педагогического института.

См. также 
 Лейфер